

Клопочин —  село в Іваничівському районі Волинської області

Клопочин — село в гміні Садковіце Равського повіту Лодзинського воєводства